Simulant steht für
Simulant,  jemand, der sich der Methode des Vortäuschens bedient
Titel:
Simulant (2010), deutscher Film
Choke – Der Simulant, US-amerikanische Filmkomödie von Clark Gregg (2008)
Der Simulant, Roman von Chuck Palahniuk 
Weiteres
Die Simulanten, Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)